Zapata, családnév
 Emiliano Zapata (1879–1919) mexikói forradalmár
Földrajz
 Zapata megye (Texas)
 Zapata, texasi város